Klin, község Szlovákiában a Zsolnai kerület Námesztói járásában
 Klin, város Oroszországban, a Moszkvai terület Klini járásának székhelye
 Klin, a Liptói-havasok 2176 méter magas csúcsa Szlovákiában